

Платтсбург — місто (city), штат Нью-Йорк
 Платтсбург — місто (town), штат Нью-Йорк